Wimbledon 2016 – kwalifikacje gry pojedynczej mężczyzn – kwalifikacje do zawodów singlowych mężczyzn, rozgrywane są w ramach trzeciego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Wimbledonu. Zmagania miały miejsce pomiędzy 20–23 czerwca na trawiastych kortach The Bank of England Sports Centre w Roehampton.

Zawodnicy rozstawieni

Zakwalifikowani

Drabinka

Pula nagród

Bibliografia 
 

Wimbledon 2016
Wimbledon – kwalifikacje gry pojedynczej mężczyzn